

Sigle 
 PML – legge relativa all'organizzazione amministrativa delle città francesi di Parigi, Marsiglia e Lione
 Physical Markup Language

 Plymouth Marine Laboratory
 Progressive Multifocal Leukoencephalopathy – leucoencefalopatia multifocale progressiva

Codici 
 PML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Moller (Alaska) (Stati Uniti)
 pml – codice ISO 639-3 della lingua franca mediterranea